Гущино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гущино — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Гущино — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Гущино — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Гущино — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Гущино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Гущино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Гущино — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Гущино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Гущино — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Гущино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Гущино — село в Мантуровском районе Курской области.
 Гущино — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Гущино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Гущино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Гущино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Гущино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Гущино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Гущино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Гущино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Гущино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Гущино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Гущино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Гущино — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Гущино — деревня в Можгинском районе Удмуртии.

См. также 
 Старое Гущино
 Новое Гущино
 Гущин